Coletti puede referirse a: 

 Duilio Coletti (1906-1999), director de cine y guionista italiano
 Giovanni Battista Coletti (1948), esgrimista italiano retirado especialista en florete 
 Ioánnis Koléttis, político griego
 Joseph Coletti (1898-1973),  escultor estadounidense
 Paul Coletti (1959, Edimburgo),  violista escocés de origen italiano
 Stefano Coletti (1989), piloto professional de automovilismo monegasco
 Rick Coletti, personaje ficticio de la serie Desperate housewives, interpretado por Jason Gedrick